Copa del Rey 2011/12 byl již 108. ročník fotbalového španělského královského poháru Copa del Rey. Soutěže se zúčastnilo celkem 84 týmů ze čtyř nejvyšších lig Španělska. Soutěž začala 31. srpna 2011 a finálový zápas byl odehrán 25. května 2012.

Nejprve byla odehrána tři předkola mezi týmy nižších soutěží a postupně se přidávaly týmy ze soutěží vyšších. Dvacet klubů působících v Primera División vyslalo své zástupce až do čtvrtého kola, kam měly zajištěný postup. Dva největší favorité a finalisté minulého ročníku – FC Barcelona a Real Madrid se potkali již ve čtvrtfinále a z postupu se radovala Barcelona, která pak prošla až do finále. Tam narazila na finalistu Evropské ligy UEFA – Athletic Bilbao. Finálový zápas se odehrál na stadionu Estadio Vicente Calderón 25. května 2012. Od samého počátku měl převahu katalánský klub a v 25. minutě vedl již 3-0, když se 2× trefil Pedro Rodríguez a jednou Lionel Messi. Jejich klub FC Barcelona se tak mohl radovat ze zisku této cenné trofeje opět po 3 letech. Pro barcelonský klub to bylo již 26. vítězství (rekordní) ve Španělském národním poháru.

Týmy postupující z 3. předkola

Hlavní část soutěže

Pavouk Soutěže

Finále soutěže

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Copa del Rey
 Supercopa de España 2012
 Primera División 2011/12

Externí odkazy 
 

2011
Fotbal v Evropě v roce 2011
Fotbal v roce 2012
Sport ve Španělsku v roce 2011
Sport ve Španělsku v roce 2012